Protocol (informatică)
 Protocol în diplomație